

Geografia 
 Tilsit – nome originario di Sovetsk, città dell'oblast' di Kaliningrad, in Russia
 Tilsit – comunità non incorporata della contea di Cape Girardeau, nel Missouri (Stati Uniti d'America)

Storia 
 Pace di Tilsit – nome di due trattati di pace siglati nel 1807
 Trattato di Tilsit – trattato di pace

Altro 
 Tilsit – formaggio tedesco, russo e svizzero
 Tilsit Éditions – casa editrice di giochi francese